Чамба — многозначный термин:

 Чамба — народ в Нигерии.

Топоним 
 Чамба — округ в индийском штате Химачал-Прадеш.
 Чамба (:en:Chamba, Himachal Pradesh) — город в индийском штате Химачал-Прадеш.
 Чамба (:en:Chamba, Uttarakhand) — город в индийском штате Уттаракханд.
 Чамба (:en:Chamba State) — одно из старейших княжеств на территории современной Индии.
 Чамба — река в Красноярском крае, приток реки Подкаменная Тунгуска.
 Чамба — город в Того